Johann Schlotheuber ist der Name von

* Johann Heinrich Friedrich Schlotheuber (1789–1866), hannoverscher Bryologe
 Johann Schlotheuber (Respondent) (Ioannes Schlothevbervs; Johannes Schlotheuberus; vor 1600–nach 1618), Respondent an der Universität Marburg und Pastor in Oschersleben